Le High Point Solutions Stadium est un stade de football américain situé à Piscataway dans le  New Jersey.

Histoire

Événements

Galerie

Voir aussi

Article connexe 
 Scarlet Knights de Rutgers

Lien externe 
 

Équipement sportif achevé en 1994
Stade multifonction aux États-Unis
Stade de football américain universitaire aux États-Unis
Stade de football américain au New Jersey
Stade de soccer universitaire aux États-Unis
Stade de soccer au New Jersey
Stade de crosse au New Jersey
Stade portant le nom d'une entreprise
Scarlet Knights de Rutgers
Comté de Middlesex (New Jersey)